Bursey steht für:

 Bursey-Eisfälle, Gletscherbruch in Antarktika
 Mount Bursey, Berg in Antarktika

Bursey ist der Familienname folgender Personen:
 Charles R. Bursey (* 1940), US-amerikanischer Parasitologe und Physiologe
 Jacob Bursey (1903–1980), US-amerikanischer Polarforscher
 Maurice M. Bursey (* 1939), US-amerikanischer Chemiker